Ейбоже́нко — українське прізвище.

 Ейбоженко Зінаїда Іванівна — російська співачка.
 Ейбоженко Олексій Сергійович (1934—1980) — російський актор.
 Ейбоженко Олексій Олексійович — російський актор, журналіст, теле- та радіоведучий. Син Олексія Ейбоженка.

Українські прізвища
Прізвища на -енко